Lori's (vogel), een familie van kleine papegaaien
Lori's (zoogdier), een Aziatische onderfamilie van halfapen
Lori (provincie), een provincie (marz) in Armenië
Luri of Lori, een Iraanse taal, voornamelijk gesproken in Lorestan
Lori FC, een Armeense voetbalclub